Cronus – divinità pre-olimpica della mitologia e della religione greca
 Cronus – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1
 Cronus Ampora – personaggio del webcomic Homestuck
 Cronus Airlines – compagnia aerea greca
 Cronus Glacier – ghiacciaio in Antartide

Pagine correlate 
Crono (disambigua)
Cronos
Chrono
Chronos
Kronos
Khronos